

Persone
 Antonio Cetti – calciatore italiano
 Francesco Cetti – gesuita, zoologo e matematico italiano
 Francesco Cetti – calciatore italiano

Altro
 Cettia cetti – uccello della famiglia Cettiidae